Pauta steht für:
 Pauta, Dorf auf der Salomon-Insel Bellona im Westpazifik
 Pauta, mexikanische Musikzeitschrift, gegründet 1982 von Mario Lavista